

Patronymes 
 Albert Trachsel, peintre suisse.
 David Trachsel, politicien suisse.
 Sereina Trachsel, cycliste suisse.
 Gottfried Trachsel, cavalier suisse.
 Doris Trachsel, fondeuse suisse.

Lieux 
 Trachselwald, commune de Suisse.